Eddy Schurer, un ancien coureur cycliste néerlandais (1964).
 Ewald Schurer (1954-2017), homme politique allemand.
 Fedde Schurer (1898-1968), poète, journaliste et homme politique néerlandais.
 Mathias Schurer, un imprimeur alsacien (1470- 1519).

Voir aussi
 (2429) Schürer, un astéroïde de la ceinture principale.
 Gabriel Schürrer (né en 1971), un joueur puis entraîneur argentin de football.
 Robert Schurrer (1890-1972), un athlète français.